Theridiosoma — рід аранеоморфних павуків родини Theridiosomatidae. Містить 33 види. Представники роду поширені на всіх континентах.

Види 
 Theridiosoma alboannulatum Suzuki, Serita & Hiramatsu, 2020
 Theridiosoma ankas Dupérré & Tapia, 2017
 Theridiosoma argenteolunulatum Simon, 1897
 Theridiosoma blaisei Simon, 1903
 Theridiosoma caaguara Rodrigues & Ott, 2005
 Theridiosoma chiripa Rodrigues & Ott, 2005
 Theridiosoma circuloargenteum Wunderlich, 1976
 Theridiosoma concolor Keyserling, 1884
 Theridiosoma davisi Archer, 1953
 Theridiosoma dissimulatum Suzuki, Serita & Hiramatsu, 2020
 Theridiosoma diwang Miller, Griswold & Yin, 2009
 Theridiosoma epeiroides Bösenberg & Strand, 1906
 Theridiosoma esmeraldas Dupérré & Tapia, 2017
 Theridiosoma fasciatum Workman, 1896
 Theridiosoma fulvum Suzuki, Serita & Hiramatsu, 2020
 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)
 Theridiosoma genevensium (Brignoli, 1972)
 Theridiosoma goodnightorum Archer, 1953
 Theridiosoma kikuyu Brignoli, 1979
 Theridiosoma kullki Dupérré & Tapia, 2017
 Theridiosoma latebricola Locket, 1968
 Theridiosoma lopdelli Marples, 1955
 Theridiosoma lucidum Simon, 1897
 Theridiosoma nebulosum Simon, 1901
 Theridiosoma nechodomae Petrunkevitch, 1930
 Theridiosoma obscurum (Keyserling, 1886)
 Theridiosoma paludicola Suzuki, Serita & Hiramatsu, 2020
 Theridiosoma picteti Simon, 1893
 Theridiosoma plumarium Zhao & Li, 2012
 Theridiosoma sacha Dupérré & Tapia, 2017
 Theridiosoma sancristobalensis Baert, 2014
 Theridiosoma savannum Chamberlin & Ivie, 1944
 Theridiosoma shuangbi Miller, Griswold & Yin, 2009
 Theridiosoma triumphale Zhao & Li, 2012
 Theridiosoma vimineum Zhao & Li, 2012
 Theridiosoma zygops (Chamberlin & Ivie, 1936)
  Theridiosoma incompletum Wunderlich, 1988

Примітки 

Theridiosomatidae
Роди павукоподібних